Кубок португальської ліги 2009–2010 — 3-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул вдруге поспіль здобула Бенфіка.

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 серпня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/9 серпня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/8 серпня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/9 серпня 2009

|}

Перший груповий раунд

Група А 
Згідно регламента до наступного раунду при рівності усіх показників пройшла команда, середній вік гравців якої найменший.

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Другий груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 
 Кубок португальської ліги на rsssf  

2009–2010
2009 у футболі
2010 у футболі
2009 у португальському спорті
2010 у португальському спорті